Małgorzata badeńska (1431–1457) – księżniczka badeńska, elektorowa brandenburska jako żona Albrechta III Achillesa.
 Małgorzata Badeńska (1932–2013) – tytularna księżniczka badeńska i księżna Jugosławii jako żona Tomisława Karadziordziewicia.

Strony ujednoznaczniające